Petersdorf je německý název českých sídel:
 Hraničné Petrovice – obec v okrese Olomouc
 Petříkovice (Chvaleč) – část obce Chvaleč
 Petříkovice (Mladoňovice) – část obce Mladoňovice
 Petrovice (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Petrovice (Skorošice) – obec v okrese Jeseník
 Petrovice (Jablonné v Podještědí) – část obce Jablonné v Podještědí
 Petrov – zaniklé sídlo ve VVP Hradiště
 Petrušov – část obce Staré Město (okres Svitavy)
 Petersdorf – část města Nordhausen
 Petrovice (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál

Groß Petersdorf
 Vražné – obec v okrese Nový Jičín

Petersdorf an der Tess
 Petrov nad Desnou – obec v okrese Šumperk

Německé názvy sídel v Česku